Катастрофа Ан-2 под Каратайкой — авиационная катастрофа, произошедшая 9 января 2023 года. Самолёт Ан-2, выполнявший рейс Усть-Кара — Каратайка — Нарьян-Мар, при подлёте к Каратайке попал в сложные метеоусловия, из-за чего произошло обледенение самолёта. Экипаж решил идти на запасной аэродром в Варандей, но самолёт стал терять высоту и совершил жёсткую посадку в 10 километрах от посёлка Каратайка. Погиб второй пилот и пассажирка, 5 человек получили тяжёлые травмы. Вероятной причиной катастрофы стало обледенение самолёта.

Последствия 
Было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

10 января было объявлено в Ненецком автономном округе днём траура.

Примечания

Ссылки 
 Описание авиакатастрофы на портале Aviation Safety Network
 В РАЙОНЕ КАРАТАЙКИ СОВЕРШИЛ ЖЁСТКУЮ ПОСАДКУ АН-2

Авиационные происшествия в Ненецком автономном округе
Авиационные происшествия 2023 года
Авиационные происшествия с Ан-2